Pantůčková ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriela Pantůčková (* 1995), tschechische Tennisspielerin
 Magdaléna Pantůčková (* 1999), tschechische Tennisspielerin